У́лица со́рок лет Октября́ или У́лица сорокале́тия Октября́ — названия улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Молдавия 

 Улица 40 лет Октября — улица в Красном

Россия 
 Улица 40 лет Октября — улица в Ангарске Иркутской области
 Улица 40 лет Октября — улица в Артёме Приморского края
 Улица 40 лет Октября — улица в Балашихе Московской области
 Улица 40 лет Октября — улица в Барнауле
 Улица 40 лет Октября — улица в Батайске Ростовской области
 Улица 40 лет Октября — улица в Белореченске Краснодарского края
 Улица 40 лет Октября — улица в Вичуге Ивановской области
 Улица 40 лет Октября — улица во Владимире
 Улица 40 лет Октября — улица в Воронеже
 Улица 40 лет Октября — улица в Борисоглебске Воронежской области
 Улица 40 лет Октября — улица в Воскресенске Московской области
 Улица 40 лет Октября — улица в Геленджике Краснодарского края
 Улица 40 лет Октября — улица в Дедовске Московской области
 Улица 40 лет Октября — улица в Егорьевске Московской области
 Улица 40-летия Октября — улица в Екатеринбурге
 Улица 40 лет Октября — улица в посёлке Загорянском Щёлковского района Московской области
 Улица 40 лет Октября — улица в Игумново
 Улица 40 лет Октября — улица в Ижевске
 Улица 40 лет Октября — улица в Истре Московской области
 Улица 40-летия Октября — улица в Казани
 Улица 40 лет Октября — улица в Калуге
 Улица 40 лет Октября — улица в Канске Красноярского края
 Улица 40 лет Октября — улица в Кемерове
 Улица 40 лет Октября — улица в Киселёвске Кемеровской области
 Улица 40 лет Октября — улица в Кисловодске Ставропольского края
 Улица 40 лет Октября — улица в станице Константиновской Курганинского района Краснодарского края
 Улица 40 лет Октября — улица в Копейске Челябинской области
 Улица 40 лет Октября — улица в Краснозаводске Московской области
 Улица 40 лет Октября — улица в посёлке Краснооктябрьском Волжского Волгоградской области
 Улица 40 лет Октября — улица в Куровском Московской области
 Улица 40 лет Октября — улица в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области
 Улица 40 лет Октября — улица в Лесосибирске Красноярского края
 Улица 40 лет Октября — улица в Ликине-Дулёве Московской области
 Улица 40 лет Октября — улица в Липецке
 Улица 40 лет Октября — улица в Лобне Московской области
 Улица 40 лет Октября — улица в Луховицах Московской области
 Улица 40 лет Октября — улица в селе Люк Завьяловского района республики Удмуртия
 В Миассе Челябинской области:
 Улица 40 лет Октября
 Улица 40 лет Октября (станция Хребет)
 Улица 40 лет Октября — улица в посёлке Нахабино Красногорского района Московской области
 Улица 40 лет Октября — улица в Нижнем Новгороде
 Улица 40 лет Октября — улица в Новокузнецке Кемеровской области
 В Новороссийске Краснодарского края:
 Улица 40 лет Октября (посёлок Верхнебаканский)
 Улица 40 лет Октября (село Гайдук)
 Улица 40 лет Октября — улица в Новосибирске
 Улица 40 лет Октября — улица в Новошахтинске Ростовской области
 Улица 40 лет Октября — улица в Ногинске Московской области
 Улица 40 лет Октября — улица в Орске Оренбургской области
 Улица 40 лет Октября — улица в Пензе
 В Первоуральске Свердловской области:
 Улица 40 лет Октября
 Улица 40 лет Октября (посёлок Прогресс)
 Улица 40 лет Октября — улица в Прокопьевске Кемеровской области
 Улица 40 лет Октября — улица в Рошале Московской области
 Улица 40 лет Октября — улица в Ртищеве Саратовской области
 Улица 40 лет Октября — улица в Саратове
 Улица 40 лет Октября — улица в Свободном Амурской области
 В Северске Томской области:
 Улица 40 лет Октября
 Улица 40 лет Октября (посёлок Самусь)
 Улица 40 лет Октября — улица в Сергиевом Посаде Московской области
 Улица 40 лет Октября — улица в Снежинске Челябинской области
 Улица 40 лет Октября — улица в Сосногорске
 Улица 40 лет Октября — улица в Тамбове
 Улица 40-летия Октября — улица в Ульяновске
 Улица 40 лет Октября — улица в Уфе
 Улица 40 лет Октября — улица в Хасавюрте республики Дагестан
 В Чебоксарах:
 Улица 40 лет Октября
 2-я улица 40 лет Октября
 3-я улица 40 лет Октября
 4-я улица 40 лет Октября
 Улица 40 лет Октября — улица в станице Челбасской Каневского района Краснодарского края
 Улица 40 лет Октября — улица в Челябинске
 Улица 40 лет Октября — улица в Чите
 Улица 40 лет Октября — улица в Шатуре Московской области
 Улица 40 лет Октября — улица в Шахтах Ростовской области
 Улица 40 лет Октября — улица в Щербинке Московской области

Украина 
 Улица 40-летия Октября — прежнее название Лебединой улицы в Апостолово Днепропетровской области
 Улица 40-летия Октября — прежнее название улицы Соборности в Боярке Киевской области
 Улица 40-летия Октября — улица в Горловке Донецкой области
 Улица 40-летия Октября — улица в Дебальцево Донецкой области
 Улица 40-летия Октября — улица в Донецке
 Улица 40-летия Октября — прежнее название Правобережной улицы в Запорожье
 Улица 40-летия Октября — улица в селе Зоряное Розовского района Запорожской области
 Улица 40-летия Октября — прежнее название улицы Ивана Франко в селе Ильичанка Лиманского района Одесской области
 Улица 40-летия Октября — прежнее название улицы Ивана Котляревского в Каменском Днепропетровской области
 Улица 40-летия Октября — улица в селе Коммуна Бахмутского района Донецкой области
 Улица 40-летия Октября — прежнее название улицы Богаевского в Кременчуге Полтавской области
 Улица 40-летия Октября — прежнее название улицы Ивана Усенко в Кропивницком
 Улица 40-летия Октября — прежнее название улицы Сечевых Стрельцов в Кривом Роге Днепропетровской области
 Улица 40-летия Октября — улица в Луганске
 Улица 40-летия Октября — прежнее название Кленовой улицы в Марганце Днепропетровской области
 Улица 40-летия Октября — прежнее название Героической улицы в Мариуполе Донецкой области
 Улица 40-летия Октября — улица в посёлке Михайловка Михайловского района Запорожской области
 Улица 40-летия Октября — улица в Перевальске Луганской области
 Улица 40-летия Октября — улица в Севастополе
 Улица 40-летия Октября — прежнее название улицы Романа Атаманюка в Сумах
 Улица 40-летия Октября — в 2016 г. поделена на улицы Небесной Сотни и Университетскую в Херсоне
 Улица 40-летия Октября — прежнее название улицы Максима Коваля в Шепетовке Хмельницкой области

См. также 
 Улица Октября
 Проспект 40 лет Октября
 Переулок 40 лет Октября
 Проезд 40 лет Октября
 Площадь 40 лет Октября — прежнее название площади Ивана Мозгового в Херсоне